Il singolare del torneo di tennis Gastein Ladies 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Francesca Schiavone che ha battuto in finale Yvonne Meusburger, 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Francesca Schiavone (campionessa)
  Émilie Loit (primo turno)
  Roberta Vinci (primo turno)
  Kaia Kanepi (semifinali)

 Aravane Rezaï (primo turno)
 Ágnes Szávay (quarti di finale)
 Karin Knapp (semifinali)
 Lourdes Domínguez Lino (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gastein Ladies 2007